Powiat (, do 2013 Kistérség) – jednostka podziału administracyjnego II stopnia na Węgrzech. Jednostkami nadrzędnymi są komitaty (). Najniższy szczebel podziału stanowią gminy ) - wyróżnia się gminy miejskie (város) i gminy wiejskie (község i nagyközség).

Powiaty istniejące w obecnym kształcie zostały wprowadzone 1 stycznia 2013. Od tamtej pory Węgry dzielą się na 175 powiatów, 23 miasta na prawach komitatu (megyei jogú város), a stołeczny Budapeszt podzielony na 23 dzielnice (kerület). Powiaty należą do administracji rządowej w terenie i stanowią najniższy jej szczebel, w przeciwieństwie do państw regionu, gdzie powiaty należą do administracji samorządowej. Powiaty na Węgrzech posiadają kompetencje przeznaczone dla administracji rządowej.

Lista powiatów 
Lista powiatów na terytorium Węgier z uwzględnieniem komitatu, siedziby władz powiatu, ludności, powierzchni i gęstości zaludnienia.

Przypisy